Alexis Ayala puede referirse a:

 Alexis Ayala Padró (1965-), actor mexicano.
 Alexis Ayala Wilson (1971-), humorista cubano.